Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la squadra femminile dellOlympique Lione nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.

Stagione

Maglie e sponsor 
Le tenute di gioco sono le stesse dell' maschile.

Organigramma societario 
Come da sito societario.

Area tecnica
 Allenatore: Sonia Bompastor
 Vice allenatori: Camille Abily, Théo Rivrin
 Preparatore dei portieri: Christophe Gardié
 Responsabile delle prestazioni: Antonin Da Fonseca 
 Preparatore atletico: Romain Segui
 Preparatore atletico: Rémi Pullara
 responsabile area medica: Franck Pelissier
 Medico sociale: Kamel Mjid
 Fisioterapista: Shingo Kitada, Anthony Martin, Ganaelle Rigondaud
 Analista video: Mathieu Eparvier, Maeva Ruiz

Rosa 
Rosa, ruoli e numeri di maglia come da sito ufficiale, aggiornati al 29 agosto 2022.

Calciomercato

Sessione estiva

Risultati

Division 1

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Francia

Supercoppa di Francia

UEFA Women's Champions League

Fase a gironi

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche delle giocatrici

Note

Collegamenti esterni 
 
 

2022-2023